

Toponymie

 Jeziora est un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Jeziora est un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Jeziora est un village de la voïvodie de Mazovie